Brijesnica je lahko:
 Brijesnica Donja (Bosna in Hercegovina)
 Brijesnica Gornja (Bosna in Hercegovina)
 Brijesnica (Bosna in Hercegovina)